Elígeme puede referirse a:

Música 
 Elígeme Discos (----), discográfica española.
 Elígeme (----), mítica sala de conciertos en Madrid.
 Elígeme (1988), álbum de Javier Krahe.
 Elígeme (2003), canción de Luis Fonsi del álbum Abrazar la vida.

Cine y televisión 
 Elígeme (Choose Me) (1984), película de Alan Rudolph.
 Elígeme (2009), programa español de citas del canal Cuatro conducido por Carlos Baute.
 Elígeme (2010-2011), programa chileno de citas del canal Mega conducido por Luis Jara.